Долења Добрава може се односити на:
 Долења Добрава (Требње),  насељено место у општини Требње, Република Словенија
 Долења Добрава (Горења Вас-Пољане), насељено место у општини Горења Вас-Пољане, Република Словенија